Ю́рий Оле́гович Ху́сточка (, родился 27 октября 1975) — украинский музыкант, бас-гитарист группы «Esthetic Education» и бывший участник группы «Океан Ельзи».

Биография 
Родился в семье директора Львовской торгово-промышленной палаты. Окончил Львовский торгово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит». Начал играть на гитаре в 14 лет, после первой репетиции своей группы в ноябре 1991 года окончательно перешёл на бас-гитару. С 1991 по 1994 годы играл в группе «Клан тишины» (депрессивный арт-рок). В 1994 при участии Юрия Хусточки был создан коллектив «Океан Ельзи». Юрий был его участником до 2004 года, после чего ушёл в группу «Esthetic Education».

Ссылки 
 Юрий Хусточка на сайте ЛИГА:Досье
 Сайт группы «Esthetic Education»

Выпускники Львовского торгово-экономического университета
Бас-гитаристы Украины
Гитаристы Украины
Музыканты группы «Океан Ельзи»